David Gordon é um autor, trainer e desenvolvedor de PNL (Programação Neurolinguística). Fez parte do grupo original de estudantes que ao lado de Bandler e Grinder, criaram a PNL. É mais conhecido por sua contribuição no campo das metáforas, sendo autor do clássico da PNL Therapeutic Metaphors (1978).

Ligações externas

David Gordon no Google Livros

Escritores dos Estados Unidos
Autores de PNL